Evangelische Kirche Hoof steht für:
 Evangelische Kirche Hoof (Schauenburg), Hessen
 Evangelische Kirche Hoof (St. Wendel), Saarland